Sollmann ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Moser-Sollmann (* 1972), österreichischer Autor und Kulturwissenschaftler
 Frank Sollmann (* 1965), deutscher Film- und Theaterschauspieler und Synchronsprecher
 Max Sollmann (1904–1978), deutscher Kaufmann, SS-Führer und Leiter des Lebensborn e.V.
 Melitta Sollmann (* 1958), deutsche Rodelsportlerin
 Paul Sollmann (1886–1950), deutscher Landschaftsmaler und Graphiker
 Phillip Sollmann (* 1974), deutscher Musiker, DJ, Klangkünstler und Labelbetreiber
 Wilhelm Sollmann (1881–1951), deutscher Jurist und Politiker